Mulpani (Bhojpur)
 Mulpani (Dhading)
 Mulpani (Katmandu)

Zobacz też